Haughton – miejscowość w paafii Bossier (USA)
 Haughton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Haughton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Haughton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Haughton – krater, Terytorium Nunavut, Kanada.